Bodie Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bodie Creek (Kalifornien), im Mono County
 Bodie Creek (Nevada), im Mineral County
 Bodie Creek (Washington), im Okanogan County